Ali Abdollahi – poeta e traduttore iraniano
 Farzad Abdollahi – taekwondoka iraniano
 Michel Abdallahi – presentatore, pittore e giornalista iraniano
 Mostafa Abdollahi – regista teatrale e attore iraniano
 Nasrollah Abdollahi – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano